Kellaway ist der Familienname folgender Personen:

 Cecil Kellaway (1890–1973), US-amerikanischer Schauspieler
 Frederick Kellaway (1870–1933), britischer Journalist und Politiker
 Geoff Kellaway (* 1986), englisch-walisischer Fußballspieler
 Kate Kellaway (* 1957), britische Journalistin
 Lucy Kellaway (* 1959), britische Wirtschaftsjournalistin
 Renna Kellaway (* 1934), britische Pianistin und Musikpädagogin
 Roger Kellaway (* 1939), US-amerikanischer Jazzpianist und Komponist